Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2010 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 14 по 20 декабря 2009 года в Межеве и Сен-Жерве-ле-Бене (Франция) (Группа А) и в Гданьске (Польша) (Группа В).

Регламент 

Победители групп получили право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2011 года. Команды, занявшие в группах последние места перешли во Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2011

Итоги

Группа A 
  Сборная Германии вышла в ТОП-дивизион чемпионата мира 2011 года.
  Сборная Франции вылетела во второй дивизион чемпионата мира 2011 года.

Группа B 
  Сборная Норвегии вышла в ТОП-дивизион чемпионата мира 2011 года.
  Сборная Польши вылетела во второй дивизион чемпионата мира 2011 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд: 10 из  Европы и две из Азии. Сборные Хорватии и Японии пришли из второго дивизиона, сборные Германии и Казахстана пришли из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи

Турнир

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Группа В

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 
 

2010 год в хоккее
Хоккей
Хоккей
Хоккей
П
М2
Международные соревнования по хоккею с шайбой во Франции
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Польше
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей 2010